Ворон — кримсько-татарський воєначальник, тисячник. Брав участь в українсько-польській війні 1648-1656 на боці Богдана Хмельницького. Згідно з легендою, заснував село Вороняки на Львівщині, одружившись сам і одруживши своїх вояків з місцевими дівчатами. Прийняв християнство.

Посилання 

 PR-портал України: Якщо говорити про піар як систему формування іміджу, то його і можна, і варто застосовувати у краєзнавстві

Козацька доба
Кримські татари